|-
| 170301 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170302 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170303 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170304 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170305 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170306 Augustzátka ||  || 18 septembrie 2003 || Kleť || , 
|-
| 170307 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170308 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170309 - ||  || 18 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170310 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170311 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170312 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170313 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170314 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170315 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170316 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170317 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170318 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170319 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170320 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170321 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170322 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170323 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170324 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170325 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170326 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170327 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170328 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170329 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170330 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170331 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170332 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170333 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170334 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170335 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170336 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170337 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170338 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 170339 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170340 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170341 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170342 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170343 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170344 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170345 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170346 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170347 - ||  || 21 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170348 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170349 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170350 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170351 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170352 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170353 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170354 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170355 - ||  || 21 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170356 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170357 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 170358 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170359 - ||  || 20 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170360 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170361 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170362 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170363 - ||  || 23 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170364 - ||  || 23 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170365 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170366 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170367 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170368 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170369 - ||  || 25 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170370 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170371 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170372 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170373 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170374 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170375 - ||  || 27 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170376 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170377 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170378 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170379 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170380 - ||  || 28 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170381 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170382 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170383 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170384 - ||  || 28 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170385 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170386 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170387 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170388 - ||  || 29 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170389 - ||  || 18 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170390 - ||  || 18 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170391 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170392 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170393 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170394 - ||  || 20 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170395 - ||  || 26 septembrie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 170396 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170397 - ||  || 6 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170398 - ||  || 3 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170399 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170400 - ||  || 14 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-